Сезон 1971 року у вищій лізі чемпіонату СРСР з футболу — 33-й в історії турнір у вищому дивізіоні футбольної першості Радянського Союзу. Тривав з 4 квітня по 15 листопада 1971 року. Участь у змаганні узяли 16 команд, 2 гірших з яких за результатами сезону полишили елітний дивізіон.

Переможцем сезону стала команда «Динамо» (Київ), для якої ця перемога у чемпіонаті стала 5-ю в історії.

Підсумкова таблиця

Медалісти 

 «Динамо» К: Євген Рудаков, Стефан Решко, Сергій Доценко, Віктор Матвієнко, Вадим Соснихін, Роман Журавський, Володимир Веремєєв, Володимир Трошкін, Віктор Колотов, Федір Медвідь, Володимир Мунтян, Анатолій Боговик, Віталій Хмельницький, Анатолій Пузач, Анатолій Бишовець.

 «Арарат»: Альоша Абрамян, , , , , Оганес Заназанян, Сергій Бондаренко, Аркадій Андреасян, Левон Іштоян, Микола Казарян, Едуард Маркаров.

 «Динамо» Тб: Рамаз Урушадзе, Муртаз Хурцилава, Реваз Дзодзуашвілі, Вахтанг Челідзе, Сергій Кутівадзе, Зорбег Ебралідзе, Манучар Мачаїдзе, Гурам Петріашвілі, Георгій Гавашелі, Давид Кіпіані, Гіві Нодія, Леван Нодія.

Бомбардири 
 16 — Едуард Малофєєв («Динамо» Мн)
 14 — Едуард Маркаров («Арарат»)
 10 — Анатолій Банішевський («Нефтчі»)
 10 — Віктор Колотов («Динамо» К)
 10 — Віталій Шевченко («Нефтчі»)

Матчі

Примітки

Посилання 

 Календар ігор 
 На www.rsssf.com 
 Результати на WildStat.ru 

71
1971 в СРСР
СРСР